Rakwitz bezeichnet

die Stadt Rakoniewice, Powiat Grodziski, Polen
die Gemeinde Rakvice, Okres Břeclav, Tschechien

Siehe auch 
Rackwitz
Ragwitz